Niemcy:
 Ludwigsburg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg
 Ludwigsburg – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

 Ludwigsburg – pałac
 Ludwigsburg – zamek
 Ludwigsburg – stacja kolejowa

Zobacz też:
 Ludwigsberg